Wish:

Альбомы 

 Wish — девятый студийный альбом группы The Cure, вышедший в 1992 году.
 Wish — четвёртый студийный альбом группы Reamonn, вышедший в 2006 году.
 Wish (альбом Feargal Sharkey), 1988,
 Wish (альбом Yuna Ito)
 Wish (альбом Joshua Redman), 1993
 Wish (альбом Janice Vidal (2010))
 Wish (альбом Janice Vidal (2009))

Песни 
 «Wish» — песня и сингл Nine Inch Nails из альбома Broken.
 «Wish» — песня и сингл японской группы Arashi из альбома Arashic.
 «Wish/Starless Night» — песня и сингл Оливии Лафкин.

Прочее 
 Wish — сёдзё-манга, созданная Clamp
 Wish (командная оболочка UNIX) — оконная оболочка для Tcl